12/7 kan syfta på:

 12 juli
 7 december (amerikanskt datumformat)